USS Houston ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor de la ciudad de Houston, Texas.
  fue un buque de carga dado de baja en 1922.
  fue un crucero pesado entró en servicio en 1930, fue hundido en 1942.
  fue un crucero ligero entró en  servicio en 1943, y fue dado de baja en 1947.
  es un submarino clase Los Ángeles, dado de alta en 1982, actualmente en servicio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos